Sleeping Beauty kan syfta på:

 Sleeping Beauty (2011) – en australiensk film från 2011 av Julia Leigh
 Sleeping Beauty (kanot) – ett transportmedel för undervattensbruk under andra världskriget